De ondernemersgroep VKF Renzel is een internationale producent en business-to-business postorderbedrijf van verkoopbevorderende artikelen en producten voor winkelinrichting, schapoptimalisatie en prijslabeling, met het hoofdkantoor in Isselburg    (Nordrhein-Westfalen). Naar eigen zeggen genereerde de ondernemersgroep in 2017 een omzet van meer dan 100 miljoen euro en heeft het wereldwijd ongeveer 900 mensen in dienst. De groep heeft 12 dochterondernemingen en 15 kleindochterondernemingen in 16 landen. Het werkgebied van de groep beslaat meer dan 100.000 m². In 2010 behoorde het bedrijf op basis van de omzet tot de 100 grootste postorderbedrijven in Duitsland.

Historie 
In 1985 werd VKF Renzel GmbH opgericht door Heinz Renzel. In het begin specialiseerde hij zich in de vervaardiging en verkoop van producten voor prijslabeling. Verschillende boerderijen in Bocholt-Spork dienden aanvankelijk als productie- en    opslagfaciliteiten. De eerste buitenlandse vestiging werd opgericht in 993 in Nederland (in Aalten, later verhuisd naar Dinxperlo). In 1994 werd het hoofdkantoor met administratie, productie en logistiek verplaatst naar Isselburg, de locatie van het huidige hoofdkantoor. Naast het ontstaan van verdere Europese  vestigingen werd in 2003 een vestiging in de VS opgericht en in 2009 een Chinese vestiging.  In 2014 werd troniTAG GmbH opgericht in samenwerking met LG Innotek om zich te concentreren op de groeiende markt voor elektronische prijslabeling.

Produkten 
VKF Renzel is fabrikant en dienstverlener op het gebied van:

 spuitgieten
 kunststofverwerking
 metaalverwerking
 zeefdruk
 digitaal bedrukken
 extrusie

Het assortiment omvat de gebieden productpresentatie, reclamedisplays, prijsaanduidingen, schapindeling, Digital Signage, buitenreclame en reclamemateriaal.

Weblinks 

 Website van VKF Renzel

Referenties